Wugong bezeichnet:

 Wugong (武功县), Kreis der Stadt Xianyang in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Wugong (Großgemeinde) (武功镇), Großgemeinde im gleichnamigen Kreis in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Wugong (Gulja) (武功乡), Gemeinde im Kreis Gulja im Autonomen Gebiet Xinjiang in der Volksrepublik China
 Wugong (Wugang) (武功乡), Gemeinde der Stadt in der chinesischen Provinz Henan
 eine ehemalige chinesische Automarke, siehe Wugong Auto Refit Works